Az alábbi települések és kerületek (Ortsteil) viselik a Neukirchen nevet a német nyelvterületeken:

Ausztriában
Neukirchen am Großvenediger

Németországban
Neukirchen (Hessen)
Neukirchen (Bajorország)
Neukirchen beim Heiligen Blut
Neukirchen vorm Wald
Neukirchen-Balbini
Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg
Neukirchen (Nordfriesland)
Neukirchen-Vluyn
Neukirchen (Ostholstein)
Neukirchen/Erzgeb.
Neukirchen (Zwickau járás)
Neukirchen (Eisenach)

Hasonló nevek 
Neunkirchen (egyértelműsítő lap)